Königsfeld (Eifel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts
Königsfeld (Mecklenburg), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Königsfeld (Opper-Franken), een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Königsfeld (Saksen), een plaats in de Duitse deelstaat Saksen
Königsfeld im Schwarzwald, een plaats in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg